peut désigner :
 la  d'infanterie de la  d'infanterie (Empire allemand)
 la  d'infanterie de réserve de la  division de réserve (Empire allemand)
 la  Panzer-Brigade Feldherrnhalle (Allemagne nazie)
 la  (États-Unis)
 la  d'infanterie de la  division d'infanterie (France)
 la  (Libye)
 la  (Royaume-Uni)
 la  de défense territoriale (Ukraine)
 la  (Union soviétique)
 la  (Union soviétique)